Exoratus ist das Cognomen folgender Personen:

 Publius Aufidius Exoratus, römischer Offizier
 Titus Aurelius Exoratus, römischer Soldat